Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Qatar ExxonMobil Open 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl slovensko-český pár Filip Polášek a Lukáš Rosol, který nestartoval společně. Poláškovým spoluhráčem se stal rakouský hráč Julian Knowle, zatímco Rosol se rozhodl soutěže nezúčastnit.

Vítězem se stala německá dvojice Christopher Kas a Philipp Kohlschreiber, když ve finále zdolala druhý nasazený rakousko-český Knowle a Polášek ve dvou setech 7–5 a 6–4.

Nasazení párů 
  Robert Lindstedt /  Nenad Zimonjić (1. kolo)
  Julian Knowle /  Filip Polášek (finále)
  Daniele Bracciali /  Oliver Marach (semifinále)
  František Čermák /  Michal Mertiňák (1. kolo)

Pavouk 

| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= V Troicki  G Žemlja
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=3
| RD1-team05= D Bracciali  O Marach
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= P Andújar  F López
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= J Chardy  Ł Kubot
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=WC
| RD1-team08= JM Ali Mutawa  M Safwat
| RD1-score08-1=1
| RD1-score08-2=0
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= D Brown  J Marray
| RD1-score09-1= 6
| RD1-score09-2= 7
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= L Lacko  A Ramos
| RD1-score10-1= 2
| RD1-score10-2= 5
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= J Erlich  M Južnyj
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=[10]
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= F Čermák  M Mertiňák
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=[7]

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= A Harib  MS Zayed
| RD1-score13-1=1
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= F Fognini  D Marrero
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= B Becker  I Dodig
| RD1-score15-1=77
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=[8]
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= J Knowle  F Polášek
| RD1-score16-1=61
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=[10]

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= TC Huey  D Inglot
| RD2-score01-1=77
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=[8]
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= D Bracciali  O Marach
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= D Brown  J Marray
| RD3-score03-1=5
| RD3-score03-2=77
| RD3-score03-3=[6]
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= J Knowle  F Polášek
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=65
| RD3-score04-3='''[10]

| RD4-seed01= 
| RD4-team01=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

Qatar Open
Tenis v Kataru v roce 2013
ATP World Tour 2013